Zhonghua steht für

 China, als Land und Kulturkreis
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Shenzhen City Zhonghua Auto Industry (1985–1989)
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Beijing Zhonghua Automobile Industry (1994–1999)
 Brilliance Zhonghua, Pkw-Modell 
 Zhonghua (Jianhua), das Straßenviertel Zhonghua (中华街道) im Stadtbezirk Jianhua der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang